Индијан Велс може значити:
Индијан Велс, насељено место без административног статуса у Аризони
Индијан Велс, град у Калифорнији у ком се одржава Индијан Велс мастерс.